Стив Маккро́ри (; 13 апреля 1964, Детройт — 1 августа 2000, там же) — американский боксёр легчайших весовых категорий, выступал за сборную США в первой половине 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, бронзовый призёр Панамериканских игр, победитель многих международных турниров и национальных первенств. В период 1984—1991 боксировал на профессиональном уровне, владел несколькими поясами второстепенного значения, был претендентом на титул чемпиона мира по версии МБФ.

Биография 
Стив Маккрори родился 13 апреля 1964 года в Детройте, штат Мичиган. Активно занимался боксом с десятилетнего возраста, проходил подготовку в местном зале Kronk Gym под руководством знаменитого детройтского тренера Эмануэля Стюарда. Начав карьеру как любитель, уже в возрасте шестнадцати лет был претендентом на попадание в американскую олимпийскую команду, однако на отборочных соревнованиях по очкам уступил Томми Айерсу и занял лишь третье место. В 1982 году стал чемпионом США в наилегчайшем весе, год спустя повторил это достижение и выиграл бронзовую медаль на Панамериканских играх в Каракасе. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года, где сенсационно победил всех своих соперников и завоевал золотую медаль.

Став олимпийским чемпионом и добившись тем самым мировой известности, решил попробовать себя среди профессионалов и уже в октябре того же года провёл свой первый профессиональный бой — техническим нокаутом победил крепкого джорнимена Джеффа Ханну. В течение двух лет одолел множество боксёров и, поднявшись в рейтингах, в июле 1986 года получил шанс побороться за титул чемпиона мира в легчайшей весовой категории по версии Международной боксёрской федерации (МБФ). Тем не менее, победить действующего чемпиона Джеффа Фенека ему не удалось — поражение техническим нокаутом в четырнадцатом раунде. После этой неудачи карьера Маккрори развивалась с попеременным успехом, он участвовал в боях за второстепенные титулы и периодически проигрывал, а в конце 1991 года, потерпев очередное поражение, принял решение завершить спортивную карьеру. Всего в профессиональном боксе провёл 36 боёв, одержал 30 побед (в том числе 12 досрочно), 5 раз проиграл, в одном случае была зафиксирована ничья. Умер 1 августа 2000 года в Детройте после продолжительной болезни.

Старший брат Стива Маккрори Милтон тоже был довольно известным боксёром-профессионалом, владел титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (ВБС).

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры США
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы США по боксу среди любителей